Mabel Lost and Won é um filme norte-americano de 1915 em curta-metragem, do gênero comédia, estrelado por Mabel Normand e Owen Moore. O filme também foi dirigido por Mabel Normand.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco